Termin SCAN ima više značenja.
 Lift algoritam
 Skener